Кубок конфедераций 1999 стал вторым Кубком конфедераций. Кубок проходил с 24 июля по 4 августа 1999 года в Мексике.

В Кубке конфедераций принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

Победителем стала Сборная Мексики.

Участники

Стадионы

Судьи 
Список судей, утверждённый ФИФА для обслуживания матчей Кубка конфедераций 1999:

АФК
  Ким Ён Джу (Южная Корея)

КАФ
  Коффи Коджия (Бенин)

КОНКАКАФ
  Брайан Холл (США)
  Хильберто Алькала (Мексика)

КОНМЕБОЛ
  Оскар Руис (Колумбия)
  Убальдо Акино (Парагвай)

УЕФА
  Андерс Фриск (Швеция)

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Турнир на выбывание

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Награды

Бомбардиры 
6 мячей
  Куаутемок Бланко
  Марзук аль-Отаиби
  Роналдиньо
4 мяча
  Алекс
3 мяча
  Хосе Мануэль Абундис
  Зе Роберто

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций 1999 на сайте ФИФА

1999
1999 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Мексике
Июль 1999 года
Август 1999 года
Спорт в Мексике в 1999 году